Biesme bezeichnet:
 Biesme (Aisne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aisne
 Biesme (Sambre), Fluss in Belgien, Nebenfluss der Sambre